

Cinema 
Noise  – film del 2004 diretto da Tony Spiridakis
Noise  – film del 2007 diretto da Henry Bean
Noise  – film del 2007 diretto da Matthew Saville

Fumetto
NOiSE  – manga di Tsutomu Nihei

Mitologia
Noíse o Naoise – personaggio del Ciclo dell'Ulster

Musica
Noise – album degli Archive del 2004
Noise – brano dei Tokio Hotel dall'album del 2009 Humanoid
Noise – album dei Boris del 2014
Noise – singolo di Kenny Chesney dall'album del 2016 Cosmic Hallelujah
Noise – singolo dei Nightwish dall'album del 2020 Human. :II: Nature.
Noise music – traduzione inglese di rumorismo, utilizzato spesso come sinonimo